Libert ist der Familienname folgender Personen:

 Béatrice Libert (* 1952), belgische Dichterin und Schriftstellerin
 Jean-Paul Libert (1955–2022), belgischer Autorennfahrer
 Johann Christoph Libert (um 1690–1757), deutscher Astronom
 Laetitia Libert (* 1979), belgische Leichtathletin
 Marie-Anne Libert (1782–1865), deutsche Mykologin

Siehe auch:
 Libbert
 Liebert